Le Sporting Club de Moknine (), plus couramment abrégé en SC Moknine, est un club tunisien de football fondé en 1945 et basé dans la ville de Moknine.

Le club est la section football du club omnisports du même nom, le Sporting Club de Moknine.

Le SCM évolue durant la saison 2022-2023 en Ligue II. 

C'est notamment le club formateur de Kaïs Ghodhbane, nommé ballon d'or arabe en 1999.

Palmarès

Personnalités

Présidents 

 Adel Gabsi
 Mouldi Gharbi
 Najeh Elabed

Entraîneurs 

 Mohamed Tahar Chebil
 Oussema Melliti

Notes et références 

Club de football en Tunisie
Club de football fondé en 1945
Gouvernorat de Monastir